Autostrada A25 in Austria
 Autostrada A25 in Belgio
 Autostrada A25 in Francia
 Autostrada A25 in Italia